Тэйшон () — вьетнамский топоним:
 Тэйшон — уезд в провинции Биньдинь.
 Тэйшон — квартал в городе Плейку, провинция Зялай.
 Тэйшон — община в уезде Кишон, провинция Нгеан.